Cires kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Cires-lès-Mello, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Cirès, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien,